Kirchner is een familienaam. In het Duits betekent hij "volk van God". Kirchner kan verwijzen naar:

 Cristina Fernández de Kirchner, president van Argentinië tussen 2007 en 2015
 Néstor Kirchner, president van Argentinië tussen 2003 en 2007
 Ernst Ludwig Kirchner, Duits expressionistisch schilder 
 Paul Kirchner, Amerikaans illustrator en (strip)auteur
 Emma Kirchner, negentiende eeuws fotograaf in Delft
 Louis Kirchner, Nederlands amateurfotograaf

Zie ook 

 Athanasius Kircher (soms gespeld als Kirchner), 17de-eeuws Duits geleerde